Бачевићи су насељено мјесто града Мостара, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

Становништво

Види још 
 Град Мостар

Извори

Спољне везе 
 Бачевићи - најчеститије село у Херцеговини. "Време", 15. јул 1938.

Град Мостар
Српска насеља у Федерацији Босне и Херцеговине
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини